A-Rosa Mia  — речное круизное четырёхпалубное, каютное, четырёх-с-половиной-звёздочное судно, построенное на верфи Neptun Werft в  Росток-Варнемюнде (Германия) в 2003 году и эксплуатируемое компанией A-ROSA Flussschiff GmbH Росток. С момента своего официального ввода в эксплуатацию судно эксплуатировалось на реке Дунай. Судами-близнецами являются однотипные A-Rosa Bella, A-Rosa Donna и A-Rosa Riva.

История судна 
Судно под строительным номером S.503 было заказано совместным предприятием Seetours в 2002 году на верфи Neptun Werft в Росток-Варнемюнде для эксплуатации на реке Дунай и под именем A-Rosa Mia было передано пароходству 27 февраля 2003 года. Из-за ширины в 14,40 м суда невозможно было переправить на Дунай обычным путём через Кильский канал и Ваттовое море и далее по Рейну и каналу Рейн-Майн-Дунай, пропускная способность которого позволяла проводить суда лишь шириной до 11,40 м. Поэтому для доставки судна в Констанцу на Чёрном море было использовано судно-док. После разгрузки в Констанце оно своим ходом прошло каналом Дунай — Чёрное море и поднялось по Дунаю до Пассау, где 16 апреля 2003 года состоялось его крещение и 17 апреля 2003 года A-Rosa Mia отправилась в свой первый рейс вниз по Дунаю. Свой родной порт в Ростоке судно больше не навещало.

На борту 
К услугам пассажиров 100 двухместных кают от 14,5 м² до 16,5 м². Каюты оснащены кондиционером, душем и жидко-кристаллическим телевизором. 48 кают имеют французский балкон. Каюты для экипажа находятся в корме обоих палуб. Ресторан, кафе, винный бар, спортивный зал, две сауны.

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании AROSA
 Технические характеристики A-ROSA Mia и расписание круизов 

Речные пассажирские суда дальнего плавания
Суда по алфавиту